Malonogometni klub Osijek Kelme je futsal klub iz Osijeka koji svoje domaće utakmice igra u Sportskoj dvorani Zrinjevac.

Vanjske poveznice 

 Profil  na malinogomet.info
 Profil na uefa.com

Osijek